Святой Давид — один из 10 приходов Доминики, расположенный на восточной стороне острова. 

Граничит с Сент-Эндрю на севере; Сент-Джозеф, Сент-Пол и Сент-Джордж на западе; и Сент-Патрик на юге. Приход имеет площадь 131,6 км² (50,8 mi²), а его население составляет 6 789 человек.

Поселения 
Крупнейшее поселение — Касл Брюс, с населением 1653 человека. Поселение включает в себя коренное сообщество * территории Карибов (Территория Калинаго) с населением около 3000 человек, проживающих в 7 деревнях. Также в состав входят следующие деревни: 

 Гранд Фонд 
 Розали 
 Гуд Хоуп 
 Petit Soufrière 
 Ривьер Сирик 
 Морн Джаун 
 Сан-Совер 
 Территория Калинаго 
 Аткинсон 
 Антризле

Области, представляющие интерес 
Северная часть прихода также является домом для 3000 коренных карибов.

Ссылки 

Административное деление Доминики